

Белчертаун — місто, штат Массачусетс
 Белчертаун — переписна місцевість, штат Массачусетс